Matsue hace referencia a:

 Matsue (Shimane), capital de la japonesa prefectura de Shimane.
 Castillo Matsue, ubicado en la misma prefectura.